Lierhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Monica Lierhaus (* 1970), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Wilhelm Lierhaus (1909–1986), deutscher Architekt